

Astronomia
 59087 Maccacaro – asteroide della fascia principale

Persone
 Cesare Maccacaro – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giulio Alfredo Maccacaro – scienziato, medico e accademico italiano